Kalai ist der Familienname folgender Personen:
 Ehud Kalai (* 1942), israelischer Mathematiker
 Gil Kalai (* 1955), israelischer Mathematiker
 Leslie Kalai (* 1984), papua-neuguineischer Fußballspieler

Kalai steht weiter für:
 Kalai (Cabinda), Kommune in Angola

Siehe auch:
 Kalai-Smorodinsky-Lösung